Johana Francouzská (fr. Jeanne de France, 24. ledna 1391, Melun – 27. září 1433, Vannes) byla bretaňská vévodkyně z dynastie Valois.

Život 
Johana se narodila jako dcera francouzského krále Karla VI. a jeho manželky Isabely Bavorské.
19. září 1396 byla v Paříži jako pětiletá provdána za svého vrstevníka Jana, syna bretaňského vévody Jana IV.

Janův otec zemřel roku 1399 a roku 1403 se jeho ovdovělá matka Jana Navarrská provdala za anglického krále Jindřicha IV., což poněkud zmírnilo napětí mezi Anglií a Bretaní. Janovi se dařilo udržovat přátelské vztahy i se dvorem svého chorého tchána a až po zavraždění Jana Nebojácného se bretaňský vévoda výrazněji angažoval v burgundském táboře.

Roku 1420 se po pokusu o převrat dostal Jan do zajetí synů Markéty z Clissonu, hraběnky z Penthièvre, kteří jej drželi ve vězení. Vévodkyně Johana shromáždila přívržence bretaňské vlády dynastie Montfortů a vyreklamovala z anglického zajetí Artura z Richemontu, jehož pomoc k osvobození manžela nutně potřebovala. Se svými společníky oblehla hrady patřící hrabatům z Penthièvre a cenný zajatec byl nakonec propuštěn. Bývalí žalářníci byli po vévodově osvobození bretaňským parlamentem odsouzeni za velezradu.

Svému muži dala Johana sedm dětí, které využil stejně jako své sourozence pro upevňování vztahů se svými spojenci. Syna Františka vyslal na dvůr francouzského krále a Gillese na dvůr anglický. Annu provdal za Jana Bourbonského.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura 
 Schnith Karl: Frauen des Mittelalters in Lebensbildern. Verlag Styria Graz Wien Köln 1997

Externí odkazy 
 
  Genealogie
 Socha Johanina manžela Jana Bretaňského v kapli sv. Fiakra v Le Faouëtu v Morbihanu

Dynastie Valois
Montfortové
Francouzské princezny
Bretaňské vévodkyně
Narození v roce 1391
Narození 24. ledna
Narození v Melunu
Úmrtí v roce 1433
Úmrtí 27. září
Úmrtí ve Vannes
Pohřbení v katedrále ve Vannes
Ženy